

События 

 25 февраля — поход тевтонских сил во главе с магистром Дитрихом фон Альтенбургом в литовские земли. Тевтонцы осаждают Пиленай, защитники крепости предпочитают плену массовое самоубийство.
 В Пруссии основаны города Прейсиш-Эйлау (сейчас Багратионовск, Россия) и Инстербург (Черняховск, Россия).
 Коронация Педро IV, короля Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики, графа Сердани и Барселоны.
 Битва при Вильянуэва-де-Баркарроте: кастильцы во главе с Хуаном Алонсо Пересом де Гусманом разгромили португальцев во главе с Педро Афонсу де Соуса.
 Английские войска сожгли шотландский город Абердин.
 Неудачное вторжение венгров в Северную Сербию.
 4 июля — битва при Минатогава: Асикага Такаудзи побеждает лояльные императору силы под командованием Кусуноки Масасигэ и Нитты Ёсидада.
 Начало периода Муромати в истории Японии. Несмотря на непрекращающиеся войны и мятежи, эти времена характеризуются процветанием внешней и внутренней торговли, а также подъёмом сельского хозяйства, промышленности, и инженерного дела.
 Постройки храма Бёдо-ин сожжены во время междоусобной войны в Японии.
 На юге Индии в результате восстания против Делийского султаната возникла Виджаянагарская империя.
 В государстве Хулагуидов после смерти Абу Саида начинается борьба властных группировок, каждая из которых действует от имени своего марионеточного ильхана: сторонники везира Гийас ад-Дина Рашиди ставят Арпа-хана, их противники во главе с эмиром Али-падшахом — Муса-хана.
 29 апреля — в битве близ Мараги силы Гийас ад-Дина Рашиди разбиты: он сам и Арпа-хан казнены.
 Начало восстания сербедаров против монгольской власти в Хорасане.
 Владетели Фарса, прежние вассалы Хулагуидов, создают государство Инджуидов (1336—1357).

Родились 
 24 марта — Эдвард ле Диспенсер, английский барон, военачальник времён Столетней войны, кавалер ордена Подвязки.
 9 апреля — Тамерлан, среднеазиатский завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Полководец, основатель империи Тимуридов со столицей в Самарканде.
 1 июля — Филипп де Валуа, первый герцог Орлеанский, четвёртый сын короля Франции Филиппа VI Валуа, младший брат французского короля Иоанна II Доброго. Участвовал в знаменитой битве с англичанами при Пуатье (Столетняя война), где командовал второй линией французской армии.
 25 июля — Альбрехт, германский и голландский дворянин, герцог Баварии, с 1388 года граф Голландии, граф Эно, граф Зеландии.

 21 декабря — Балтазар, германский дворянин, маркграф Мейсена.
 Иннокентий VII, папа римский с 1404 до 1406 года.
 Оливье V де Клиссон, французский военачальник времён Столетней войны, коннетабль Франции.
 Стефан Урош V Слабый, последний царь Сербии из рода Неманичей, сын и наследник царя Душана Сильного.
 Хо Куи Ли, монарх государства Дайвьет (Вьетнам), основатель династии Хо, которые правили Дайнгу (бывшим Дайвьетом) с 1400 по 1407 год.

Скончались 
 20 января — Джон де Богун (род. 23 ноября 1306), лорд Верховный констебль Англии, внук короля Англии Эдуарда I.
 24 января — Альфонсо IV Кроткий (род. 1299), король Арагона.
 12 марта — Ги II Намюрский (род. 1312), французский рыцарь, с 1335 года маркграф Намюра. Погиб во Фландрии на рыцарском турнире.
 23 мая — Вацлав Плоцкий (род. 1293), польский князь из Мазовецкой линии Пястов.
 8 июля — Святая Изабелла Португальская (род. 1271), дочь испанского короля Педро III, с 1282 года супруга португальского короля Диниша I.
 5 сентября — Карл д’Этамп (род. 1305), внук короля Франции Филиппа III Смелого, с 1319 года барон д’Этамп, с 1327 года пэр Франции.
 13 сентября — Джон Элтемский (род. 15 августа 1316), второй сын Эдуарда II, короля Англии, с 1328 года граф Корнуолл.
 11 ноября — Эдуард I (род. 1295 или 1296), внук Эдуарда I, короля Англии, с 1302 года граф Бара.
 Бузан-хан, чингизид, потомок Чагатая, хан Чагатайского улуса (Монголия) с 1334 по 1336 год.
 Джаяварман IX или Джаяварман Парамешвара, последний император Кхмерской империи (Индокитай) с 1327 по 1336 год.
 Кусуноки Масасигэ (род. 1294), японский политический деятель и полководец периода Намбокутё.
 Ланцеротто Малочелло (род. 1270), генуэзский путешественник, в честь которого назван остров Лансароте, один из Канарских островов.
 Лешек Рацибужский (род. 1290 или 1291), польский князь из Силезской линии Пястов.
 Ричард Уоллингфордский (род. 1292), английский математик, астроном и часовых дел мастер. Служил аббатом в Сент-Олбанском соборе.

Примечания

См. также